Ца́бель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Цабель, Альберт Генрихович (1835—1910) — российский арфист, композитор и музыкальный педагог.
 Цабель, Герман (1832—1912) — немецкий ботаник и опытный садовник.
 Цабель, Евгений (1851–1924) – немецкий писатель, критик.
 Цабель, Марк (род. 1973) — немецкий гребец-байдарочник, олимпийский чемпион.
 Цабель, Николай Егорович (1831—1910) — российский ботаник, публицист, издатель, редактор и педагог.
 Цабель, Рик (род. 1993) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .
 Цабель, Сергей Александрович (1871 — после 1917) — русский военный инженер и педагог, инженер-генерал-майор.
 Цабель, Эдуард Альбертович — арфист Мариинского театра в 1855—1903 годах.
 Цабель, Эрик (род. 1970) — немецкий велогонщик.